Jméno a příjmení Václav Vašák má více nositelů:

 Vašek Vašák (* 1949) – český hudebník, zpěvák a publicista
 Václav Vašák (herec) (* 1975) – český herec